Manuel Cano ist der Name folgender Personen:

* Manuel Cano y Cueto (1849–1916), spanischer Schriftsteller und Politiker
 Manuel Cano Tamayo (1925–1990), spanischer Gitarrist
 Manuel Cano García (1926–1994), spanischer Radiomoderator und Synchronsprecher
 Manuel Caño Sanciriaco (* 1931), spanischer Filmregisseur
 Manuel Cano Serrano (* 1955), spanischer Fußballtrainer